Gerö bzw. Gerő ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernő Gerő (eigentl. Ernő Singer; 1898–1980), ungarischer Politiker und Parteichef der Kommunistischen Partei
 Ferenc Gerő (1900–1974), ungarischer Sprinter
 Georg Gerö (1901–1993), österreich-ungarischer Psychoanalytiker, Psychologe und Arzt
 Heinz Gerö (1922–1989), Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes
 Josef Gerö (1896–1954), ungarischstämmiger österreichischer Jurist und Politiker
 Katalin Gerő (1853–1944), ungarische Sozialarbeiterin
 Stephen Gerö (* 1943), ungarisch-deutscher Orientalist